Název Mrtník nese několik sídel:
 Mrtník (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Mrtník (Hvozdec) – vesnice v obci Hvozdec v okrese Beroun

… nebo drobných rostlin:
 Mrtník (rod)
 mrtník Ludwigův (Asterella gracilis)
 mrtník váčkovitý (Asterella saccata)